Hevossaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hevossaari (ö i Kajanaland),  (31 ha)
2. Hevossaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
3. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,21, long 25,97), 
4. Hevossaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,53, long 27,04), 
5. Hästholmen (ö i Finland, Kymmenedalen),  (1,2 km²)
6. Hästholmen (ö i Finland, Nyland, Lovisa, lat 60,56, long 26,52), 
7. Hevossaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,45, long 26,86),  (42 ha)
8. Hevossaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (19 ha)
9. Hevossaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,59, long 25,29),  (1 ha)
10. Hevossaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,66, long 25,47), 
11. Hevossaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (5 ha)
12. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,37, long 25,91),  (1 ha)
13. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,52, long 25,87),  (0 ha)
14. Hevossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 26,76),  (8 ha)
15. Hevossaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,22, long 28,15),  (43 ha)
16. Hevossaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (72 ha)
17. Hevossaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)
18. Hevossaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (25 ha)
19. Hevossaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (10 ha)
20. Hevossaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (4 ha)
21. Hevossaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,89, long 23,71), 
22. Hästholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors),  (1 ha)
23. Hevossaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
24. Hevossaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (93 ha)
25. Hevossaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 28,04),  (17 ha)
26. Hevossaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,95, long 27,51),  (2,3 km²)
27. Hevossaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (0 ha)
28. Hevossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,00, long 26,93),  (0 ha)
29. Hevossaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (0 ha)
31. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,86),  (25 ha)
32. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,15, long 26,15),  (3 ha)
33. Hevossaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,60, long 27,44),  (1 ha)
35. Hevossaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,22, long 24,00),  (7 ha)
36. Hevossaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
37. Hevossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,68),  (0 ha)
38. Hevossaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,59, long 25,77),  (12 ha)
39. Hevossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,44),  (0 ha)
40. Hevossaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,79, long 23,67),  (19 ha)
41. Hevossaari (ö i Sevettijärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1 ha)
42. Hevossaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,60, long 26,69),  (56 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar